Dividida em várias etapas, a edição 2001 do Campeonato Brasileiro de Rugby conta com a participação de 8 equipes:

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 2001 - Masculino

Tabela de jogos 
resultado de alguns jogos

Ligações externas
 resultados de 2001

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2001 no Brasil